Симоносеки — город в префектуре Ямагути на острове Хонсю, Япония.
 Симоносеки — пролив, отделяющий остров Хонсю от острова Кюсю, Япония. Часть Внутреннего Японского моря.